U2 (U 2, U-2; ) может обозначать:

 U2 — ирландская рок-группа.
 Гаплогруппа U2 — одна из подгрупп в группе U

Метрополитен
 Название второй линии () в ряде метрополитенов в немецкоязычных странах:
 линия Берлинского метрополитена
 линия Венского метрополитена
 линия Гамбургского метрополитена
 линия Мюнхенского метрополитена
 линия Нюрнбергского метрополитена
 линия метрополитена Франкфурта-на-Майне

Подводные лодки
 U-2 — подводная лодка ВМС Германской империи, спущенная на воду в 1908 году.
 U-2 — подводная лодка ВМС Третьего Рейха, спущенная на воду в 1935 году.
 U-2 — подводная лодка ВМС ФРГ, спущенная на воду в 1962 году.

Авиация
 У-2 — советский многоцелевой самолёт конструкции Н. Н. Поликарпова, также известный как По-2.
 Lockheed U-2 — американский самолёт-разведчик.

Музыка
 U2 3D — видеоверсия концертов тура 2006 года «Vertigo Tour» группы U2.
 U2 Live at Red Rocks: Under a Blood Red Sky — фильм-концерт ирландской рок-группы U2.

Технологии
 U.2 — форм-фактор твердотельных накопителей с протоколом доступа NVM Express и разъёмом SFF-8639.

Кибер спорт

 U2 —своеобразное пожелание в ответ. Походит от выражения «you too» (тебе того же). Киберспортсмены так обычно пишут в чате на ответ после пожелания удачи другим игроком.